127 steht für:
 das Jahr 127
 LZ 127, Starrluftschiff
 E 127, Lebensmittelzusatzstoff
 U 127, deutsches U-Boot

Siehe auch: